Березуги — название населённых пунктов.

Россия 
 Березуги — деревня в Демидовском районе Смоленской области.
 Березуги — деревня в Фировском районе Тверской области.